Kościernica ist der Name zweier polnischer Dörfer in der Woiwodschaft Westpommern:
 Kościernica (Białogard), ehemals Kösternitz, Kreis Belgard
 Kościernica (Polanów), ehemals Kösternitz, Kreis Schlawe